Saint Corentin bezeichnet
 den bretonischen Heiligen Corentin von Quimper (Corentinus; im Bretonischen, Sant Kaourintin) (* 460). 
 die Kathedrale Saint-Corentin in Quimper